Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 28:

 28 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1937-1939)
 28 Warszawski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1946-1951) 
 28 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1957)